«Болуспор» — турецкий футбольный клуб из города Болу, выступающий в Турецкой первой лиге. Основан в 1965 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Болу Ататюрк», вмещающем около 8 000 зрителей. В Турецкой Суперлиге в общей сложности команда провела 20 сезонов, последним из которых является сезон 1991-92. Главным достижением клуба является третье место в турецкой Суперлиге в сезоне 1973-74.

Достижения 
Чемпионат Турции по футболу
Бронза (1): 1973/74.
Кубок Турции по футболу
Финалист (1): 1980-81.

Выступления в еврокубках 

1Р - первый раунд.

Текущий состав 

По состоянию на 1 апреля 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные тренеры 
 Шенол Гюнеш

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Турции